Museo Nacional de Bellas Artes puede referirse a:
 Museo Nacional de Bellas Artes de Argel, museo de arte ubicado en Argelia.
 Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina), museo de arte ubicado en Argentina, con sedes en Buenos Aires y Neuquén.
 Museo Nacional de Bellas Artes (Brasil), museo de arte ubicado en Brasil.
 Museo Nacional de Bellas Artes (Chile), museo de arte ubicado en Santiago de Chile.
 Museo Nacional de Bellas Artes (Cuba), museo de arte ubicado en Cuba.
 Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción, museo de arte ubicado en Paraguay.
 Museo de Bellas Artes (Venezuela), museo de arte ubicado en Venezuela.

Otras desambiguaciones
 Museo de Bellas Artes, .
 Museo Nacional de Arte, .